Cinema e TV
Seed (1931), filme de drama com Bette Davis
Seed (2007), filme de terror com Michael Paré
Seed (The Walking Dead), episódio da telessérie

Desambiguação